Carl Gustav puede referirse a:

Personas 
 Carl Gustav Jakob Jacobi (1804-1851), fue un matemático judío alemán
 Carl Gustav Jung (1875-1961), fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo.
 Carl Gustav Carus (1789-1869), fue un pintor, psicólogo, naturalista y micólogo alemán.
 Carl Gustav Sanio (1832-1891), fue un botánico y profesor alemán.
 Carl Gustav Bernoulli (1834-1878), fue un cirujano, farmacéutico, botánico, y arqueólogo amateur suizo.
 Carl Gustav Rehnskiöld (1651-1722), fue un mariscal de campo sueco, al mando del rey Carlos XII de Suecia.
 Carl Gustav Jablonsky (1756-1787) fue un naturalista, entomólogo, coleopterólogo e ilustrador alemán.
 Carl-Gustav Hellstrandt, es un deportista sueco que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.
 Carl Gustav Fleischer (1883-1942), fue un general noruego.
 Carl Gustav Axel Harnack (1851-1888), fue un matemático alemán que contribuyó a la teoría potencial.

Objetos 
 Carl Gustav M/45 también conocido como Kulsprutepistol m/45 o K sueco, es un subfusil sueco calibre 9 mm. 
 Carl Gustav (cañón sin retroceso) es un cañón sin retroceso multipropósito portátil de 84 mm producido por la compañía Saab Bofors Dynamics.